La saison 2016-2017 est la  saison de la SHL pour  ou , le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière a lieu de  à .

Saison régulière

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires



Références 

2016-2017
Suède M1
Sport en Suède en 2016
Sport en Suède en 2017